Franciaország
Roye, település Haute-Saône megyében
Roye, település Somme megyében